Salmons ist der Familienname von:

 John Salmons (* 1979), US-amerikanischer Basketballspieler
 Regina Salmons (* 1997), US-amerikanische Ruderin

Salmons steht für:

 Salmons & Sons, britischer Hersteller von Kutschen und Automobilkarosserien, siehe Tickford (Coachbuilders)